Конюхи — топоним:

Беларусь 
 Конюхи — деревня, Жеребковичский сельсовет, Ляховичский район, Брестская область
 Конюхи — деревня, Лопатинский сельсовет, Пинский район, Брестская область
 Конюхи — агрогородок, Конюховский сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Конюхи — деревня, Подоросский сельсовет, Волковысский район, Гродненская область
 Конюхи — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Конюхи — деревня, Подлабенский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Конюхи — деревня, Скидельский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Конюхи — деревня, Грозовский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Конюхи — деревня, Октябрьский сельсовет, Логойский район, Минская область
 Конюхи — деревня, Полочанский сельсовет, Молодечненский район, Минская область
 Конюхи — деревня, Ленинский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область

Россия 
 Конюхи — дачный поселок, находящийся в административно-территориальном подчинении Центрального района города Барнаула.

Украина 
 Конюхи — село,  Локачинский район,  Волынская область
 Конюхи — село,  Козовский район,  Тернопольская область